Голоса — второй (из распространявшихся) студийный альбом свердловской рок-группы Апрельский марш, выпущенный в 1988 как магнитоальбом (в 1995 переиздан лейблом Moroz Records на магнитофонной компакт-кассете). В 1991 Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» на виниловом LP-диске был издан сборник композиций из этого альбома и предыдущего, Музыка для детей и инвалидов (номер по каталогу С60 30841 009).

Об альбоме 
…К середине 1988 года состав группы, совершившей к тому времени ряд удачных гастролей, вновь изменился: Юрия Ринка, позже сотрудничавшего с биг-бэндом Владимира Чекасина, сменил Сергей Чернышёв, а за барабанами вместо Игоря Злобина, ушедшего в «Чайф», после ряда замен (экс-«урфинджюсовец» Александр Плясунов, Игорь Акаев) утвердился Андрей Литвиненко. На III Свердловском рок-фестивале (1988) состоялась премьера их новой программы, запечатлённой на третьем альбоме Голоса…

Настя Полева спела в одном из вариантов песни «Голоса» (в 1994 эта песня была записана группой «Настя» и выпущена на альбоме кавер-версий «Танец на цыпочках»).

Михаил Борисыч Кузьмичёв — отдельная глава в истории «8-го километра» (Свердловская областная психиатрическая больница располагается на 8-м километре Сибирского тракта, считая от центра Екатеринбурга, — отсюда и слэнговое наименование «8-й километр»; см. также песню группы «Чайф» «Сибирский блюз» [например, как бонус-трек к альбому «Дерьмонтин»]: «Сибирский тракт, восьмой километр, вот он — этот дом… Всё, я приехал…»). Гришенков и Елисеев, как завсегдатаи психлечебницы, видели его воочию! До меня дошли лишь два оригинала его рукописей. На текст одного из них и получилась наша песня «Япония».

… Да уж, там на виниле в песне «Мёртвый жених» вообще концовку отрезали. У нас была в песне драматическая смысловая пауза — а «мелодиисты» посчитали, что начинается другая песня. :))) Полторы минуты сюжетной концовки, кульминация, драйв — всё, б***, улетело в корзину! Деятели…. Это, по-меньшей мере, непрофессионализм.

Список композиций 
Все тексты — Евгений Кормильцев, кроме «Япония» (М. Б. Кузьмичёв; профессиональный пациент психбольницы).
Все аранжировки — Апрельский марш, кроме «Великий вождь тов. Ким Ир Сен» — Игорь Гришенков.

Участники записи 
 Игорь Гришенков — вокал, клавишные
 Михаил Симаков — вокал, саксофон, мандолина (9, 11)
 Сергей Чернышёв — гитара, вокал (1)
 Сергей Елисеев — бас-гитара
 Игорь Акаев — ударные
 Андрей Литвиненко — ударные
 Настя Полева — вокал (11)

Технический персонал
 Звукорежиссёр: Валерий Бабойлов
 Директор группы: Виктор Холян
 Рисунок: Игорь Гришенков

Записано летом 1988 года в тон-ателье Свердловской телестудии.

Голоса (сборник, LP, фирма «Мелодия», 1991) 
В 1991 году на ленинградском филиале фирмы грамзаписи «Мелодия» был выпущен сборник-компиляция, получивший название второго альбома. На его выпуске настаивали сами участники группы — по их словам, оригинальные «Голоса» для полного издания на виниле не годились, а предыдущий альбом — «Музыка для детей и инвалидов» — было уже поздно выпускать. Отбором материала для выпуска занимался Андрей Тропилло.

Выпуск пластинки отличался крайне отвратительным качеством работы — обложка печаталась на тонкой бумаге, предназначенной для изготовления внутренних конвертов пластинки. Сборник был выпущен крайне мизерным тиражом наравне с альбомом «Отражения» «Песни юных женщин» и в продажу на территории Свердловска и области не поступил.

Песни «Голоса» и «Мёртвый жених» (в усечённом варианте) также попали на сборник «Сигнальная серия пластинок» (выпуск № 4)

Список композиций 
Вся музыка — Игорь Гришенков, кроме указанного особо.
Все тексты — Евгений Кормильцев.

Участники записи 
(данные взяты со скана обложки винилового диска)
 Игорь Гришенков — вокал (2, 4, 7, 9), клавишные
 Михаил Симаков — вокал (3, 6, 8), саксофон (6, 7, 8), продольная флейта (5)
 Юрий Ринк — гитара (2, 3, 4)
 Сергей Чернышёв — гитара (6 — 9)
 Сергей Елисеев — бас-гитара
 Игорь Злобин — ударные (2 — 4)
 Игорь Акаев — ударные (5, 9)
 Андрей Литвиненко — ударные (6 — 8)
 Наталья Романова — вокал (2, 4)

Технический персонал 
 Звукорежиссёр: Валерий Бабойлов
 Редактор и аннотация: Андрей Бурлака
 Оформление, фото: Ильдар Зиганшин, Игорь Гришенков
.
 Производитель диска: Ленинградский завод грампластинок
 Номер по каталогу: С60 30841 009
 ВТПО «Фирма Мелодия», 1990
 Записи 1987-88 гг.

Примечания

Литература

Ссылки 
  (25-летие группы, июль 2011; любительская съёмка)

Альбомы группы «Апрельский марш»
Альбомы русского рока
Альбомы 1991 года
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы на русском языке
Альбомы, оформленные Ильдаром Зиганшиным